Chapelle Notre-Dame-de-Becquerel sur la commune du Bono dans le Morbihan.
 Notre Dame de Béquerel (bateau)